Oblivion (filme), com Tom Cruise e Morgan Freeman
 Oblivion (canção), gravado pela banda Bastille
 The Elder Scrolls IV: Oblivion, videogame também conhecido apenas como Oblivion